Der SC7 / SL  ist eine Mittelklasse-Limousine des chinesischen Automobilherstellers Geely, die zwischen 2011 und 2015 unter der Marke Geely verkauft wurde. Das Fahrzeug ist das Nachfolgemodell des Geely FC.

Technische Daten

Weblinks 

 offizielle Website (englisch)

Limousine